

Sigle 
 Uniform Resource Name  – tipo di Uniform Resource Identifier che identifica una risorsa mediante un "nome" in un particolare dominio di nomi ("namespace")

Codici 
 urn – codice ISO 639-3 della lingua uruangnirin

Mineralogia 
 Urn – abbreviazione di uraninite

Altro 
 Urn – album dei Ne Obliviscaris del 2017

Note